Western & Southern Open 2012 — 111-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в американском городе Мейсон и являющегося частью тура ATP в рамках серии Masters 1000 и тура WTA в рамках серии Premier 5.

В 2012 году турнир прошёл с 11 по 19 августа. Соревнование продолжало североамериканскую серию хардовых турниров, подготовительную к сентябрьскому US Open. Одиночные соревнования также входили в зачёт бонусной US Open Series.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Энди Маррей
 в женском одиночном разряде —  Мария Шарапова
 в мужском парном разряде —  Леандер Паес и  Махеш Бхупати
 в женском парном разряде —  Ваня Кинг и  Ярослава Шведова

US Open Series 

К пятой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP Masters 1000) или 1/8 финала и выше (ATP 250 и ATP 500)

К четвёртой соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* — Золотым цветом выделены участники турнира.1 — Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (Premier) или 1/8 финала и выше (Premier 5 и Premier Mandatory)

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Роджер Федерер обыграл  Новака Джоковича со счётом 6-0, 7-6(7).
 Федерер выигрывает свой 6-й титул в сезоне и 76-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джокович уступил свой 4-й финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Ли На обыграла  Анжелику Кербер со счётом 1-6, 6-3, 6-1.
 Ли выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кербер уступила свой 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Роберт Линдстедт /  Хория Текэу обыграли  Махеша Бхупати /  Рохана Бопанну со счётом 6-4, 6-4.
 Линдстедт выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Андреа Главачкова /  Луция Градецкая обыграли  Катарину Среботник /  Чжэн Цзе со счётом 6-1, 6-3.
 Главачкова выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Градецкая выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Western & Southern Open

 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Премьер-турниры WTA
 US Open Series 2012

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA  

США
Теннис
Август 2012 года
2012